Asco (Corsica)
Ascó (Spanje)